Кубок Кремля 2001 года в мужском парном разряде проводится в двенадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, четверть из них прошла в основу получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Йонас Бьоркман / Давид Приносил не защищала свой прошлогодний титул, однако немец принимал участие в турнире (в паре с Мартином Даммом) и проиграл в четвертьфинале.

Посев 

  Дональд Джонсон /  Джаред Палмер (Полуфинал)
  Иржи Новак /  Давид Рикл (Полуфинал)

<ol start="3">
 Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт ''(Четвертьфинал)
 Максим Мирный /  '''Сэндон Стоулл (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2001